Résultats détaillés de l'édition 2001 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par le Brésilien Gustavo Kuerten chez les hommes et Jennifer Capriati chez les dames.

Faits marquants 
Gustavo Kuerten dessine un cœur sur la terre battue puis s'allonge au centre après sa troisième victoire dans le simple messieurs de Roland-Garros. Il égale ainsi les performances de Ivan Lendl et Mats Wilander. Son adversaire malheureux, l'Espagnol Àlex Corretja, échoue pour la deuxième fois en finale du tournoi parisien.

Roger Federer se révèle à l'occasion de ce tournoi.

Chez les femmes, on assiste au retour de Jennifer Capriati, qui remporte son deuxième titre du Grand Chelem consécutif après son succès à l'Open d'Australie quatre mois plus tôt. En finale, elle s'impose au troisième set sur le score de 12-10 contre la jeune joueuse belge Kim Clijsters.

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné au Chilien Marcelo Ríos pour la  en six ans.
 Le Prix Orange est décerné au Français Arnaud Clément.
 Le Prix Bourgeon est décerné à l'Australienne Jelena Dokić.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2001
France
France
Tennis en France en 2001
Tennis en mai 2001
Tennis en juin 2001